Ловетт () — може означати прізвище або топонім.

Прізвище 
 Ловетт (прізвище)

Топоніми 
 Ловетт () — озеро у регіональному муніципалітеті Галіфакс, Нова Шотландія (Канада).
 Еле-ді-Ловетт () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс.